Piledriver (pile driver, ) может означать:
 Piledriver — студийный альбом группы Status Quo 1972 года.
  — канадская трэш/хеви-метал-группа
  — персонаж комиксов Marvel
 Piledriver (микроархитектура) процессора от AMD (см. , также Bulldozer (микроархитектура))
 Piledriver — пиво, классический английский эль ячменно-янтарного цвета с горчинкой и фруктово-ореховым ароматом